Cocker ist
 der Fluss Cocker (Derwent), Nebenfluss des River Derwent im englischen Lake District
 der Fluss Cocker (Lancashire), in der Nähe von Lancaster in Lancashire

 die Kurzbezeichnung für die Hunderasse English Cocker Spaniel

Cocker ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Cocker (1631–1672), englischer Graveur
 Jarvis Cocker (* 1963), britischer Popstar
 Joe Cocker (1944–2014), britischer Rhythm-and-Blues-Sänger
 Jonny Cocker (* 1986), britischer Autorennfahrer
 Linzey Cocker (* 1987), britische Schauspielerin
 Mark Cocker (* 19??), britischer Journalist
 W. D. Cocker (1882–1970), schottischer Dichter